Lawa-Lawa Luo (Lolomatua), een plaats in Indonesië
Lawa-Lawa Luo (Ulugawo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing